Les Passades, és un indret del terme municipal d'Abella de la Conca, a la comarca del Pallars Jussà.

Està situat al nord-est de la vila d'Abella de la Conca, a la part alta de la vall del barranc de la Vall. Al nord de la Gargallosa i de la llau de la Gargallosa, al nord-oest de Coll d'Allí.

Es tracta d'unes antigues feixes de conreu, arrasades durant l'incendi de l'agost del 1978 i abandonades des de molts anys enrere.

Etimologia 
El terme passades serveix per a designar uns camps de conreu distribuïts en feixes estretes, esgraonades, on cada passada d'arada era a un nivell diferent.

Enllaços externs 
 Les Passades en el seu entorn, a l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Passades